El Torneig de Sant Petersburg 2018, també anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premiers Tournaments del circuit WTA. La novena edició del torneig es va celebrar entre el 27 de gener i el 4 de febrer de 2018 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

La parella femenina formada per la suïssa Timea Bacsinszky i la russa Vera Zvonariova van guanyar el torneig partit com a parella. La tennista suïssa portava mig any lesionada i la russa aconseguia superar una llarga temporada apartada del circuit degut a diverses lesions greus i la maternitat, no guanyava un torneig des de l'any 2012.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
WTA Tour 2018